Гіпокамп () — міфологічний кінь;
 Гіпокамп () — відділ головного мозку.
 Гіппокамп — супутник Нептуна, 8-ої планети Сонячної системи.

Також 
 Hippocampus — наукова назва роду морських коників.